Siwa – oaza w Egipcie
 Siwa – bogini słowiańska
 Siwa – wzgórze
 (140) Siwa – planetoida

Zobacz też 
 Śiwa – bóstwo hinduskie
 Krater Śiwa – krater uderzeniowy na zachodnim wybrzeżu Indii